Смоле́нский райо́н — административные единицы и муниципальные образования в России:

 Смоленский район — в Алтайском крае.
 Смоленский район — в Смоленской области.